Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 31 dans le monde.

 Route fédérale 31 en Allemagne
 Route européenne 31 en Allemagne et aux Pays-Bas
 U.S. Route 31 aux États-Unis
  dans certains départements, en France
 Route 31 en Islande
 Route magistrale 31 en Serbie
 Route régionale 31 en Tunisie
  dans certains pays

Voir aussi